Sikowitz est un nom de personnage

Personnage fictif
Sikowitz, personnage de la série télévisée américaine Victorious
Erin Sikowitz, personnage de la série télévisée américaine Orange Is the New Black